Geher steht für
 einen Sportler, siehe Gehen (Sport)

Geher ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Geher (1963–1994), österreichischer Soziologe

Siehe auch: